Het seizoen 2003/2004 was het vierde opeenvolgende jaar in het bestaan van de Maastrichtse voetbalclub MVV Maastricht in de Eerste divisie.

Hoofdcoach was Jan van Deinsen, die bezig was aan zijn eerste seizoen in Zuid-Limburg. De oud-voetballer van NEC, Feyenoord en Go Ahead Eagles leverde zijn contract in op 2 februari 2004, luttele dagen na de 5-0 nederlaag tegen FC Den Bosch. Zijn assistent Rob Delahaye nam daarop de taken over.

Onder leiding van Delahaye eindigde MVV Maastricht uiteindelijk op de achttiende en voorlaatste plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club in de tweede ronde van eredivisionist RBC Roosendaal (4-0), nadat in de eerste ronde de amateurs van UNA met 5-0 opzij waren gezet. Topscorer werd aanvaller Fabio Caracciolo met 11 treffers in 33 competitieduels.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

MVV
2004